Anna van Saksen (1420-1462), dochter van keurvorst Frederik I van Saksen
 Anna van Saksen (1437-1512), de tweede echtgenote van keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg
 Anna van Saksen (1544-1577), de tweede echtgenote van Willem van Oranje (Willem de Zwijger)
 Anna van Saksen (1567-1613), echtgenote van hertog Johan Casimir van Saksen-Coburg
 Anna van Saksen (1836-1859), echtgenote van prins Ferdinand van Habsburg-Lotahringen